Клёсов — русская фамилия.

Известные носители  
 Клёсов, Анатолий Алексеевич (род. 1946) — советский и американский биохимик, специалист в области полимерных композиционных материалов.
 Клёсов, Игорь Анатольевич (род. 1965) — советский футболист и латвийский тренер.

См. также 

 Клесов